Western & Southern Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2015 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 17–23 sierpnia 2015 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 400 490 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Cincinnati Masters
WTA